Гидроксид актиния(III) — Ac(OH)3, неорганическое основание актиния. Получается в виде белого желатинообразного осадка при действии водного раствора аммиака или щёлочи на растворимые соли актиния. Плохо растворим в воде (2,65 мг/мл), растворим в азотной, соляной и серной кислотах.

 

Свежеосаждённый гидроксид актиния имеет ПР=2; со временем это значение сокращается до 1,26.

При нагревании свыше 1000 °C разлагется:

 

Впервые соединение было получено в 1950 году, но только спустя пятнадцать лет, в 1965 году его подробно изучили и описали советские учёные Зив Д. М. и Шестакова И. А.

Примечания

Литература 
 

А